«Break Free» (с англ.— «Вырваться») — песня Арианы Гранде (при участии Зедда) с её второго студийного альбома My Everything (2014).

Сначала, в июле 2014 года, песня вышла отдельным синглом. С будущего альбома My Everything, что увидит свет в августе, это был второй сингл, следующий за «Problem».

История создания 
Песня «Break Free» была написана Саваном Котечей, Зеддом и Максом Мартином и спродюсирована Зеддом и Мартином. (Зедд — русско-германский диджей и музыкальный продюсер, более известный своими собственными хитами  «Clarity» и «Stay The Night».)

В мае 2014 года в интервью, в котором Зедд говорил о песне «Break Free», он рассказал, как захотел работать с Гранде, впервые услышав её голос на демоконцерте артистов лейбла Universal. Он  рассказывал: «Я был за кулисами и услышал, как кто-то поёт. И я не знал, кто это был, и я просто сказал „Я хочу сделать песню с тем, кто сейчас поёт.“ Я не знал кто это был, и это оказалась она. И вот как всё счастливо обернулось, теперь есть песня!»

Гранде впервые заговорила о том, что работает с Зеддом над новой  песней, в конце апреля в интервью журналу «Билборд». Она описала песню как «фантастическую и суперэкспериментальную для меня» и добавила: «Я никогда не предполагала, что сделаю песню в стиле EDM, но это был бесценный опыт, и теперь я хочу записывать только данс.» Позже она заговорила о песне, когда приехала выступить на сборный концерт под названием , и поделилась, что хочет, чтобы она стала её следующим синглом.

Текст песни 
Сайт Songfacts пишет:

Сайт также рассказывает:

Музыкальное видео 

Музыкальное видео было снято Крисом Маррсом Пилиеро с 10 по 12 июня 2014 года. В видео представлена тема космоса и галактик, Гранде заявила, что эта идея была навеяна научно-фантастическим фильмом « Барбарелла » 1968 года , сериалом « Звездные войны » и космосом в целом.

Премьера клипа на YouTube состоялась 12 августа 2014 года. 5 октября видео превысило 100 миллионов просмотров, став третьим музыкальным клипом Гранде, сертифицированным Vevo, после « The Way » и « Problem ». Клип дебютировал по телевидению три дня спустя на канале Disney.

Участники записи

Запись и управление

 Записано в Студиях звукозаписи Conway ( Лос-Анджелес , Калифорния ) и Zedd1 Studio ( Санта-Моника, Калифорния )
 Мастеринг в Стерлинг Саунд ( Нью-Йорк , Нью-Йорк )
 Zedd Music Empire ( ASCAP ), все права принадлежат Kobalt Songs Music Publishing, MXM (администрируется Kobalt) (ASCAP), MXM (администрируется Kobalt (ASCAP)

персонал 

 Ариана Гранде  - вокал, бэк-вокал
 Zedd - написание песен, производство, программирование, инструменты, сведение
 Макс Мартин  - написание песен, производство для MXM Productions
 Саван Котеча  - написание песен
 Райан Шанахан - звукорежиссёр
 Джесси Тауб - звукорежиссёр
 Сэм Холланд - звукорежиссёр
 Кори Бис - звукорежиссёр
 Том Койн - мастеринг
 Ая Меррилл - мастеринг

Чарты

Weekly charts

Year-end charts

Decade-end charts

Сертификации

!scope="col" colspan="3"| Streaming
|-

Примечания

Ссылки 
 
 

Синглы 2014 года
Песни 2014 года
Песни Арианы Гранде
Синглы Republic Records
Песни Зедда
Песни, продюсированные Максом Мартином
Песни, написанные Максом Мартином
Феминистические песни
Синглы, возглавлявшие Billboard Dance/Electronic Songs
Песни в стиле электронной танцевальной музыки